Heizkraftwerk West steht für folgende Kraftwerke:

 Heizkraftwerk West (Karlsruhe)
 Heizkraftwerk West (Frankfurt)
 Heizkraftwerk Reuter West in Berlin
 Heizkraftwerk Wolfsburg West